Carl Gustaf Berling kan syfta på:

 Carl Gustaf Berling (1716–1789), svensk boktryckare
 Carl Gustaf Berling (1809–1863), svensk matematiker, skolman och präst